Carmagnola – comune italiano in Piemonte
 Carmagnola – varietà di canapa, la più diffusa in Italia fino agli anni '50, sia per la produzione di fibra sia per i semi (da cui si estrae l'olio)
 Carmagnola (in lingua francese carmagnole) – canto e danza in voga durante la Rivoluzione francese
 Casa del Carmagnola – in via Dante a Brescia 
 Luigi Carmagnola – sindacalista e politico italiano
 Palazzo Carmagnola – palazzo di Milano
 16106 Carmagnola – asteroide della fascia principale
 Coniglio grigio di Carmagnola – razza di conigli da allevamento

Pagine correlate 
 Conte di Carmagnola
 Carmagnole